Кубок Билли Джин Кинг () — крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса.

В 1963—2020 годах турнир назывался Кубок Федерации (, с 1995 года ), в сентябре 2020 года был переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.

В мужском турнире аналогичное соревнование называется Кубок Дэвиса.

История

Зарождение 
Идея проведения турнира зародилась в 1919 году, когда миссис Хейзел Хочкисс-Уайтмен выдвинула концепцию женского командного соревнования. Предложение не было поддержано, и тогда спортсменка в 1923 году предоставила приз (получивший наименование Кубок Уайтмен) для победителя ежегодной встречи команд США и Великобритании, которые в то время были сильнейшими в мировом теннисе.

В начале 1960-х гг. на идею вновь обратили внимание при участии миссис , жены легендарного австралийского теннисиста, капитана команды Кубка Дэвиса Гарри Хопмана. В конце концов турнир был проведён в честь 50-летия Международной федерации тенниса в 1963 году в Queen’s Club, Лондон. В состязаниях могли выступать команды любых стран, а не только США и Великобритании. Ожидаемый многими с нетерпением, турнир имел огромный успех. В соревнованиях выступили 16 команд, в составе которых была практически вся мировая элита тенниса того времени. Победила в самом первом турнире команда США.

Развитие 
Уже в первом турнире число команд, боровшихся за победу, было велико — несмотря на то, что участникам не выплачивались призовые деньги и спортсменам приходилось полностью за свой счет обеспечивать себя, что касалось и проезда к месту соревнований, и выступлений. С появлением спонсоров в 1970-х гг. число государств-участников ещё более возросло. К 1994 г. их количество достигло 73. Это требовало от страны, принимающей турнир, наличия целого теннисного комплекса для проведения матчей. В то же время такое крупное событие придавало значительное ускорение развитию вида спорта в принимающей стране.

Изменение формата 
Рост числа стран-участниц привёл к вводу квалификационных соревнований в 1992 г. В 1995 г. был изменён формат проведения Кубка. Основываясь на успешном опыте проведения Кубка Дэвиса, организаторы турнира сменили схему, дав возможность командам проводить матчи за свою страну у себя дома, что ещё более способствовало росту популярности. После очередного изменения формата в 2005 г. сильнейшие теннисные нации были выделены в две Мировые группы по 8 стран в каждой, которые разыгрывают в течение года Кубок. Остальные участники разделены на зональные квалификационные группы.

Формат турнира

Структура 
Матчи проводятся между командами, разделёнными на разные уровни и группы. Победители и аутсайдеры в группах переходят в следующем сезоне на другой уровень.

Первые два уровня представлены Мировой группой I и Мировой группой II (), матчи в них проводятся по олимпийской системе (проигравшая команда выбывает из турнира). Команды Мировой группы I, проигравшие в первом раунде турнира, играют квалификационный турнир с четырьмя лучшими командами Мировой группы II за право выступать в следующем сезоне в высшей группе. Аутсайдеры Мировой группы II играют квалификационный турнир с лучшими командами низших уровней за право выступать в Мировой группе II в следующем сезоне.

Последующие уровни разделены по зонам: Америка (2 группы), Европа/Африка (3 группы), Азия/Океания (2 группы), матчи в них проводятся по круговой системе, которые несколько различаются в разных зонах. По результатам турниров выбирается по одной лучшей команде из зон Америки и Азии/Океании, а также две лучшие команды из зоны Европы/Африки, которые получают право играть квалификационный турнир с аутсайдерами Мировой группы II. Победители квалификации выступают в следующем году в Мировой группе II, а проигравшие переходят в зональные группы.

Правила проведения матчей 
Встречи между командами Мировых групп, а также квалификационные турниры состоят из пяти матчей, которые играются в течение двух дней. Для победы необходимо выиграть минимум три из пяти. В первый день играются одиночные матчи. Во второй день соперники одиночных матчей меняются местами и играются ещё два матча, а завершает встречу парная игра.

В зональных группах встречи проводятся в трёх матчах и в один день: две одиночные игры и одна парная.

Победители 

Наибольшее количество раз Кубок выигрывала сборная США — 18; десять побед на счету сборной Чехии (включая успехи времён Чехословакии), а семь — у австралиек. Сборная России выигрывала турнир пять раз.

Примечания

См. также 
 Юниорский командный турнир ITF

Ссылки 
 Официальный сайт